Novigrad (Nieuwe Burcht) kan verwijzen naar de volgende Kroatische plaatsen:
 Novigrad (Istrië)
 Novigrad (Zadar) in Dalmatië
 Novigrad na Dobri
 Novigrad Podravski

Zie ook
 Novi Grad (doorverwijspagina)